
Termin -{GTC}- ima više značenja.

 Genetički kod za valin
 Genomska terapeutska korporacija